Aslauga är ett släkte av fjärilar. Aslauga ingår i familjen juvelvingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Juvelvingar
Aslauga